L'Union sportive de Gremda est un club tunisien de handball qui a vu le jour le .

Références 

Club de handball en Tunisie
Club sportif fondé en 1970